Хосе Мария Ромуло Диас де ла Вега Фуэнтес (; 23 мая 1800, Мехико — 3 октября 1877, Пуэбла-де-Сарагоса) — мексиканский военный, политический и государственный деятель, президент Мексики (12 сентября 1855 — 3 октября 1855), генерал.

Биография 
Изучал военное дело. В 1821 году присоединился к Плану Игуалы.

За участие в подавлении Войны за независимость Техаса получил чин полковника.

В 1838 году боролся против французского вторжения. Участник Американо-мексиканской войны в 1846—1849 годах. В Сражении при Ресака-де-ла-Пальма попал в плен.

В 1849 г. был губернатором Пуэблы, Тамаулипаса (1850), в 1853 году назначен губернатором Юкатана.

В сентябре 1855 года, после отставки президента Мартина Карреры, будучи командующим, собравшейся в столице страны армии, ненадолго захватил власть, став фактическим президентом Мексики, которую передал Хуану Альваресу.

Боролся с либералами и поддерживал создание монархии во главе с Максимилианом как императором Мексики. После победы республиканцев был приговорен к двум годам тюремного заключения .

Ссылки 
 RÓMULO DÍAZ DE LA VEGA

Президенты Мексики
Политики Мексики
Участники техасской революции
Генералы Мексики
Губернаторы Юкатана
Губернаторы Пуэблы
Губернаторы Тамаулипаса